Konská est une commune slovaque du district de Liptovský Mikuláš ;
 Konská est une commune slovaque du district de Žilina.